Бе́зос () — іспанське прізвище. Походить з Паласуело-де-Ведіха.

Відомі носії 
 Джефф Безос (англ. Jeffrey Preston Bezos; нар. 1964) — американський підприємець, засновник Amazon.com та аерокосмічної компанії Blue Origin, комерційний астронавт, найбагатша людина світу у 2018—2021 роках за версією агентства Bloomberg.
 Марк Безос (англ. Mark Bezos; нар. 1968) — мільйонер, брат Джеффа Безоса, один з перших космонавтів суборбітального апарату New Shepard.
 Маккензі Безос (нар. 1970) — американська письменниця та благодійниця.

Див. також 
 Продається все. Джефф Безос та ера Amazon — нехудожня книга Бреда Стоуна.
 Безус (значення)

Примітки